Луїс Моліна (1535—1600) — іспанський єзуїт і богослов.
 Луїс Моліна (1938—2013) — американський боксер, олімпієць.
 Луїс Моліна (1959) — аргентинський регбіст.
 Луїс Моліна (1959) — кубинський музикант, гітарист.
 Луїс Моліна (1974) — нікарагуанський баскетбольний тренер.
 Луїс Моліна (1977) — гватемальський футболіст, воротар.
 Луїс Моліна (1988) — аргентинський легкоатлет, олімпієць.